Çuxuryurd – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Çuxuryurd – centro abitato del distretto di Şamaxı, in Azerbaigian